Puede referirse a:
 Antonio Gelabert Massot (1877-1932), pintor español.
 Antonio Gelabert Armengual (1921-1956), ciclista español.